Crittenden County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Crittenden County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Crittenden County (Kentucky) – okres státu Kentucky